Old City Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old City Hall (Arkansas), ID-Nr. 78003485
 Old City Hall (Iowa), ID-Nr. 83002479
 Old City Hall (Kalifornien), ID-Nr. 75000480
 Old City Hall (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 76002001
 Old City Hall (Suffolk County, Massachusetts), ID-Nr. 70000687
 Old City Hall (Missouri), ID-Nr. 80004367
 Old City Hall (Ohio), ID-Nr. 79002725
 Old City Hall (Pennsylvania), ID-Nr. 72001129
 Old City Hall (Utah), ID-Nr. 71000846 
 Old City Hall (Washington), ID-Nr. 74001973